Oconee County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Oconee County (Georgie) – okres státu Georgie
 Oconee County (Jižní Karolína) – okres státu Jižní Karolína